Cerro Paranal –  monte della Cordigliera della Costa, catena montuosa cilena
 Osservatorio del Paranal – osservatorio astronomico situato in Cile
 6836 Paranal – asteroide della fascia principale